Сезон 2022/2023 станет для Интера 107-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 3 навечно закреплен за Джачинто Факкетти

№ 4 навечно закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

23.600.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

0

Зима 

0

Общие убытки:23.600.000

Общая прибыль:0

Разница:23.600.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки